

Geografia

Austria 
 Haag – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Haag am Hausruck – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Holandia 
 Den Haag – miasto

Niemcy 
 Haag – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Haag an der Amper – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Haag in Oberbayern – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Haag – wschodniofryzyjska nazwa miasta Hage

Inne 
 hrabstwo Haag
 zamek Haag

Zobacz też 
 Hag